Юсупова, Тути:
 Юсупова, Тути (1880—2015) — неверифицированная узбекская долгожительница.
 Юсупова, Тути (1936—2022) — советская и узбекская актриса.